Kongo kan syfta på:

 Kongo (folk) (bakongo) – en sammanfattande benämning på ett antal bantutalande folkstammar som lever i länderna Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa och Angola
 Kikongo (även kongo eller kikongo) – ett språk som talas av omkring sju miljoner människor i Angola, Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville
 Kongo (film) – en amerikansk film från 1932
Kongokrisen – en period av maktkamp och svåra oroligheter i Kongo-Léopoldville som tog sin början i samband med att Kongo-Léopoldville förklarades självständigt från Belgien i juni 1960 och slutade i och med att Joseph Mobutu tog makten i november 1965
 Kongō-klass – en tidigare klass av japanska slagkryssare
Blå kongo – en potatissort som kännetecknas av en mörkt blå färg

Indelningar 
 Kongoriket – en tidigare självständig nation i centrala Afrika vid Kongofloden 1300-talet–1914
 Kongostaten – en stat i Centralafrika i personalunion med Belgien 1885-1908
Belgiska Kongo – samma område som Kongostaten, belgisk koloni 1908-1960
 Kongo-Léopoldville (Officiellt Republiken Kongo 1960–1964 och Demokratiska republiken Kongo 1964–1971) den självständiga nation som skapades ur Belgiska Kongo 1960
 Zaire – namnet på landet 1971–1997 under diktaturen 1965–1997
Kongo-Kinshasa (Officiellt Demokratiska republiken Kongo) – en stat i Centralafrika huvudsakligen belägen öster om Kongofloden
 Loango– ett kungadöme i nuvarande Kongo-Brazzaville och den angolanska enklaven Kabinda från 1400-talet–1800-talet
 Anziku – ett kungadöme runt Malebodammen i Kongofloden fram till att det blev underordnat Frankrike 1880 mot beskydd
Franska Kongo – fransk koloni bildad 1882 som 1903 bytte namn till Mellankongo
 Franska Ekvatorialafrika – en federation av franska kolonier 1910–1958 där Franska Kongo ingick
Kongo-Brazzaville (Officiellt Republiken Kongo, utom 1969-1991 när det var Folkrepubliken Kongo) – belägen väster om Kongofloden
 Ngoyoriket
Portugisiska Kongo – en portugisisk koloni vid kusten norr om Kongofloden, numera en provins i Angola, se Kabinda

Geografi

Afrika

 Kongofloden – en flod i Centralafrika och gränsflod mellan Kongo-Kinshasa Angola
 Kongobäckenet – Kongoflodens avrinningsområde i länderna Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken, Zambia, Angola, Kamerun och Tanzania
 Kongo-Brazzaville (Officiellt Republiken Kongo, utom 1969-1991 när det var Folkrepubliken Kongo) – en stat belägen väster om Kongofloden
 Kongo-Kinshasa (Officiellt Demokratiska republiken Kongo) – en stat i Centralafrika huvudsakligen belägen öster om Kongofloden
 Kongo-Central – en provins i Kongo-Kinshasa

Se även
 Congo

__INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__